X7 steht für:
 X7, englisches Kleinst-Uboot der X-Klasse, eines der drei Angreifer auf die Tirpitz
 Beijing X7, chinesisches Automobil
 BMW X7, deutsches Automobil
 Hanteng X7, chinesisches Automobil
 JAC X7, chinesisches Automobil
 Landwind X7, chinesisches Automobil
 Piaggio X7, italienischer Maxiscooter
 Air Service Gabon (IATA-Code), westafrikanische Fluggesellschaft
 Chitaavia (IATA-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft

X-7 steht für:
 Lockheed X-7, amerikanisches Experimentalflugzeug
 Ruhrstahl X-7, drahtgelenkte deutsche Panzerabwehrrakete
 M33 X-7, Schwarzes Loch im Dreiecksnebel, siehe Dreiecksnebel#M33 X-7

Siehe auch:
 Dassault Falcon 7X

X7